een draagbaar, zie: brancard voor het vervoeren van zieken en gewonden
een lijkbaar, voor het vervoeren een van doodskist op bijv. een begraafplaats
een processiebaar, voor het vervoeren van beelden of reliekschrijnen in processies
een baar (edel)metaal, zie: lingot
Bahr, een baanderheer en heerlijkheid in de Nederlandse provincie Gelderland

Plaatsnamen 
in Duitsland:
Baar (Eifel), een plaats in Rijnland-Palts
Baar (Zwaben). een gemeente in Beieren
Baar-Ebenhausen, een gemeente in Beieren
Landgraafschap Baar, een historisch gebied in Baden-Württemberg
in Zwitserland:
Baar (Zwitserland), een gemeente in het kanton Zug

Personen 
Antonius van Baar, een Nederlandse politicus
Brenda Baar, een Nederlandse atlete
Hendrik van Baar, een Nederlandse burgemeester
 Niek Baar, een Nederlands violist

Zie ook 
Baarfrankering